Филармоникер () — австрийские монеты, выпускавшиеся с 1989 года из золота с номиналом в австрийских шиллингах, а с 2002 года — в евро. С 2008 года выпускаются также из серебра, а с 2016 года — из платины.

Официальный номинал монеты весом 1 унция — 100 евро (до 2002 года — 2000 шиллингов).

Монеты первоначально чеканились из чистого золота 999,9 пробы (24 карата). Выпускаются каждый год, как правило — четырёх номиналов. Они являются инвестиционными монетами (bullion coin), в основном оседают в частных коллекциях.

Монеты в евро являются законным платёжным средством только на территории Австрии.

Помимо основных четырех номиналов в 2004 году к серии были выпущены 15 золотых монет номиналом 100 000 евро, в 2009 году — 2000 евро, и к 25-летию серии в 2014 году выпустили монету номиналом 4 евро.

На реверсе монет изображены музыкальные инструменты, которые использует Венский филармонический оркестр и текст Wiener Philharmoniker («Венская филармония»).

На аверсе монет изображён большой орган в Золотом зале Венского Musikverein, концертного зала Общества любителей музыки, указаны номинал, вес и год выпуска монеты.

С февраля 1 февраля 2008 года выпускаются серебряные монеты серии «Филармоникер» номиналом 1,5 евро. Дизайн серебряных и платиновых монет идентичен золотым. Дизайн всех монет разработал главный гравёр Австрийского монетного двора Томас Песендорфер (Thomas Pesendorfer).

Монеты в шиллингах 
Монеты в шиллингах чеканились только из золота, с 1989 по 2001 год. Утратили силу законного платёжного средства 28 февраля 2002 года.

Монеты в евро 
Выпуск «филармоникеров» с номиналом в евро начат в 2002 году. Первоначально были выпущены монеты в 100 евро (1 унция), 50 евро (1/2 унции), 25 евро (1/4 унции) и 10 евро (1/10 унции). В 2004 году была выпущена монета в 100 000 евро (1000 унций), в 2009 году — 2000 евро (20 унций). В 2008 году начат выпуск серебряных монет в 1,5 евро (1 унция), в 2014 году — золотых монет в 4 евро (1/25 унции), в 2016 году — платиновых монет в 100 евро (1 унция), в 2017 году — платиновых монет в 4 евро (1/25 унции). Монеты являются законным платёжным средством только на территории Австрии.

Примечания

Литература 
 
 

Золотые монеты
Серебряные монеты
Платиновые монеты
Памятные монеты Австрии
Инвестиционные монеты
Монеты по алфавиту